Trense steht für:

 Trense, ein Bestandteil des Zaumzeugs für Pferde

Trense ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Helmut Trense (* 1940), deutscher Weitspringer
 Lisa Marie Trense (* 2008), deutsche Schauspielerin
 Werner Trense (1922–2015), deutscher Jäger, Forscher und Buchautor

Siehe auch:
 Drense